Заполосье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Заполосье — деревня в Миорском районе Витебской области.

Россия 
 Заполосье — деревня в Волотовском районе Новгородской области.